L'expression bois-puant désigne plusieurs plantes en français :
Bois-puant, arbre d'Eurasie de la famille des Rosaceae ;
Bois-puant, arbuste d'Eurasie de la famille des Cornaceae ;
Bois-puant, arbrisseau méditerranéen de la famille des Fabaceae ;

Voir aussi
 Bois puant, plante de la famille des Lecythidaceae, endémique des Mascareignes.
 Stinkwood